Ас-Са‘алиби, аль-Таалиби () — нисба, часть арабского имени.

 Абу Мансур ас-Саалиби (961—1038) — арабский учёный-филолог.
 Сиди Абд ар-Рахман ас-Саалиби (1384—1479) — алжирский суфий.
 Мухаммад аль-Хаджви ас-Саалиби (1874—1956) — марокканский богослов-реформатор.
 Абд аль-Азиз ас-Саалиби (1876−1944) — тунисский политик.

См. также 
 Абу Исхак Ахмад ас-Салаби (ум. 1035) — исламский богослов, толкователь Корана, историк.